Em Portugal, Faculdade de Belas-Artes pode ser:

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa;
A Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.
Desambiguações de organizações